Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Glabisz – polski wojskowy i działacz sportowy
 Leonard Glabisz – polski ekonomista
 Wojciech Glabisz – polski inżynier budownictwa